«The Front Page» puede referirse a:

Obras 
 The Front Page (1931), guion/obra de teatro de Ben Hecht y Charles MacArthur.
Adaptaciones cinematográficas
 The Front Page o Un gran reportaje (1931), película de Lewis Milestone.
 The Front Page (1945), película de TV.
 The Front Page o Primera plana (1974), película de Billy Wilder.